Les ATP Tour World Championships 1993 sont la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe Arthur Ashe 
 Résultats

 Classement

Groupe Stan Smith 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1993 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1993 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel des ATP Tour World Championships
 

 

1993
Compétition de tennis à Francfort-sur-le-Main
Compétition de tennis en Afrique du Sud
Événement sportif à Johannesbourg
Tennis masculin en 1993
Tennis en Allemagne en 1993
1993 en Afrique du Sud
Sport en novembre 1993